Cesi steht für:
 Cesi (Adelsgeschlecht), ein italienisches Adelsgeschlecht aus Cesi (Terni)
 (8112) Cesi, ein Asteroid
 Cesi, einen Ortsteil der Stadt Terni (Umbrien)
 Cesi, einen Ortsteil der Gemeinde Serravalle di Chienti (Provinz Macerata, Marken)
 Civitella Cesi, einen Ortsteil der Gemeinde Blera  (Provinz Viterbo, Latium)

Cesi ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Cesi (1530–1606), Bischof von Todi

 Beniamino Cesi (1845–1907), italienischer Pianist und Komponist
 Carlo Cesi (1622–1686), italienischer Maler des Barock

 Gian Gaspare Cittadini Cesi (1907–1984), italienischer Diplomat
 Giovanni Andrea Cesi, Bischof von Todi (1545–1566)
 Paolo Emilio Cesi (1481–1537), Kardinal

 Romolo Cesi (1566–1578), Bischof von Narni

CeSI steht für:
 Centrum Sprache und Interaktion, Einrichtung am Germanistischen Institut der Westfälischen Wilhelms-Universität

CESI steht für:
 Confédération Européene des Syndicats Indépendants, ein Zusammenschluss europäischer Gewerkschaften
 Community Empowerment and Social Inclusion, internationales Programm des World Bank Institute, einer Institution der Weltbank

Siehe auch:
 Meister von Cesi
 Palazzo Cesi

CESI